L'Émission d'Antoine est un talk-show diffusée sur Canal+ du  au   et animé par Antoine de Caunes. L'émission se veut être un inventaire gourmand et déconnant de nos singularités.

La 1 saison est diffusée le jeudi à 22h30. La , démarrée le , est diffusée le samedi à 19h20, en lieu et place de Salut Les Terriens, la première partie étant en cryptée et la seconde en clair, à 19h41.

À l'issue de cette saison, l'émission est arrêtée et laisse sa place à La case en +, animée par Cyril Eldin, Le Petit Journal étant également supprimé.

Saison 1

Rubriques

Un doigt dans le Poulpe 
Un doigt dans le Poulpe est une parodie de jeu télévisé animée par Monsieur Poulpe. Ce jeu comporte trois manches : durant les deux premières manches, deux candidats (Antoine de Caunes et l'invité) doivent répondre à des questions insolites en rapport avec le thème de l'émission tandis que la troisième manche consiste généralement en un happening auquel participe les deux candidats. Le vainqueur remporte soit un cadeau inexistant soit un cadeau totalement insolite.

Invités ayant déjà participé à ce jeu : Fred Testot, Emma de Caunes, La Fouine, Orelsan, Gringe, Julie Ferrier, Laurent Romejko, Alexandre Astier, Franck Gastambide, José Garcia, Stéphane De Groodt, JoeyStarr, Inna Modja, Laurence Arné, Jain, Arnaud Ducret, Manu Payet, Kyan Khojandi, Ophélie Meunier, Philippe Katerine, Vincent Dedienne, Solange te parle, Jean-Paul Gaultier, François Berléand, Tex, GiedRé, Victoria Bedos et Hervé Mathoux.

Le journal d'Alison 
Chaque semaine, Alison Wheeler propose un texte en rapport avec le thème de l'émission sous la forme d'un journal intime humoristique.

Tony la Thune 
Chaque semaine, Tony présente des objets insolites en rapport avec le thème de l'émission. Le principe est simple, il montre des objets inexistants et les teste dans l'émission.

La bande-annonce de Fred Testot 
Chaque semaine, Fred Testot présente la bande-annonce d'un film...qui n'existe pas. La bande-annonce est en rapport avec le thème de l'émission.

La boîte noire 
La boîte noire est une rubrique où chaque semaine la fin du monde est annoncée (De manière totalement humoristique) grâce ou à cause d'un sujet en rapport avec le thème de l'émission. Ce concept est similaire aux "Complots" du Before du Grand Journal de Canal+.

Les playback de Fred Veïsse 
Si d'ordinaire les playback sont souvent assimilés au milieu de la musique, Fred Veïsse, elle, réalise chaque semaine des playback d'interviews. Le principe est simple, Antoine de Caunes pose une question, un extrait d'interview de personnalité (extrait qui correspond à la réponse à la question) est diffusé, Fred bouge ses lèvres et imite les expressions du visage de la personne de façon que l'on croie que la personnalité est devant nous et ainsi de suite. Fred Veïsse change de personnalité à chaque question.

Les reportages d'Antoine 
Chaque semaine, Antoine de Caunes se rend à l'étranger pour s'intéresser à des personnalités/sujets en rapport avec le thème de l'émission. Les sujets sont très divers, on peut voir Antoine de Caunes dans un championnat de moustache comme dans un épisode de Epic Meal Time ou encore dans un championnat de mode avec Olivier Rousteing et Karl Lagerfeld. Ces reportages tournés à l'étranger ne sont pas sans rappeler la série de documentaires qu'Antoine de Caunes avait réalisé pour Canal+ il y a quelques années.

Saison 2

Rubriques

La minute pas con
Chaque semaine pendant une minute, la vie de l'invité est résumée grâce à une voix off et des animations en 3d qui forment une tour.

(Je)* Vous l'avez bien dit
Chaque semaine, Fred Veïsse récupère des extraits d'interview de l'invité du jour afin de bouger ses lèvres en même temps que le son.

Tony La Thune

Contrairement à la première saison, chaque semaine Tony présente des objets insolites qui existent bel et bien et en fait la démonstration sur le plateau.

Le tour du monde

Chaque semaine, Antoine De Caunes parle d'évènements curieux qui se sont passés autour du Monde ou bien sur Internet.

Le boulevard des nostalgies (jusqu'en décembre 2016)

Chaque Semaine, Antoine de Caunes laisse l'invité entre les mains de Monsieur Poulpe, qui lui pose des questions avec parfois des sketchs entre celles-ci.

Le moment délire (depuis janvier 2017)

Chaque semaine, Monsieur Poulpe organise un jeu à trois manches entre l'invité et Antoine de Caunes. Cette séquence est la même que "Un doigt dans le Poulpe" présente dans la saison 1.

Marie Bonnisseau, l'empreinte digitale

Chaque semaine, Marie Bonnisseau va voir les traces que l'invité laisse sur Internet en allant voir ses comptes Twitter, FaceBook, etc.

What the Fuck France (depuis le 12 novembre)
Au début de chaque épisode, Paul Taylor se présente comme étant un Anglais habitant en France, puis parle d'un sujet qu'il n'a jamais compris, et énumère trois raisons pour lesquelles ladite chose est stupide.

Le collectif Hotu (depuis janvier 2017) 
Chaque semaine, le collectif Hotu tourne en dérision l'actualité, en détournant une séquence vidéo.

Peter Dimler (depuis mars 2017) 
Chaque semaine, Peter Dimler reprend à l'accordéon des classiques du hip-hop.

Équipe 
Saison 1 :

Tony la thune
Alison Wheeler
Monsieur Poulpe
Fred Veisse
Antoine de Caunes
Mr Cherry (depuis )
Fred Testot (jusqu'en )

Saison 2 :
 Antoine de Caunes
 Tony La Thune
 Fred Veisse
 Monsieur Poulpe
 Marie Bonnisseau
 Sarah Constantin
 Élodie Emery
 Paul Taylor
 HOTU
 Peter  Dimler

Audiences 
En  PureMédias publie les audiences des émissions en crypté de Canal+, il y est mentionné que L'émission d'Antoine compte  téléspectateurs en moyenne, soit 0,5% du public devant la télévision et 2,2% des abonnés à la chaine.

Notes et références 

Émission diffusée sur Canal+
Talk show à la télévision